Ribera (geografia), terra a la vora del mar o d'un riu
 Bosc de ribera, boscos caducifolis que creixen a banda i banda dels cursos fluvials
 Ribera TV, televisió privada comarcal de la Ribera
 Toponímia:
 Espanya:
 Ribera del Fresno municipi de la província de Badajoz (Extremadura)
 Ribera del Alto Ebro, comarca de Navarra a la zona castellanoparlant fronterera amb La Rioja
 Ribera Arga-Aragón, comarca de Navarra
 La Ribera, concejo del Principat d'Astúries
 La Ribera de Salamanca, comarca de la província de Salamanca amb Aldeadávila de la Ribera com a cap comarcal
 Ribera Baixa de l'Ebre, comarca de l'Aragó a la província de Saragossa
 Ribera Alta de l'Ebre, comarca de l'Aragó
 Ribera del Duero, comarca de la província de Burgos (Castella i Lleó, Espanya)
 País Valencià:
 Ribera Alta, comarca del País Valencià amb capital a Alzira
 Ribera Baixa, comarca valencianoparlant del centre del País Valencià, amb capital a Sueca
 Ribera del Xúquer, comarca natural que agrupa les comarques de la Ribera Alta i la Ribera Baixa
 Catalunya:
 Ribera d'Ebre, comarca del sud de Catalunya a la riba de l'Ebre
 Ribera de Sió, subcomarca catalana a l'entorn del riu Sió entre la Segarra, l'Urgell i la Noguera
 Alt Urgell: Ribera d'Urgellet, municipi
 Alta Ribagorça:
 Ribera de Llacs, la Vall de Boí
 Estany de la Ribera, llac d'origen glacial dins del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici (la Vall de Boí)
 Bages: Cal Ribera (Aguilar de Segarra), masia d'Aguilar de Segarra a la comarca del Bages
 Barcelonès:
 Barri de la Ribera, de Barcelona
 Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera, barri del districte de Ciutat Vella de Barcelona
 Noguera: La Font Ribera muntanya de Castelló de Farfanya
 Pallars Jussà:
 Borda de Ribera (Castellnou d'Avellanos), borda de Sarroca de Bellera
 Cap de la Ribera, indret de la Torre de Cabdella
 Pallars Sobirà:
 Ribera de Cardós, vila i municipi de la Vall de Cardós
 Turó de la Ribera, muntanya de Lladorre
 Segarra: Ribera d'Ondara, municipi
 Solsonès:
 Ribera de Cal Canonge, torrent afluent per la dreta del Mosoll a la Vall de Lord
 Ribera del Llissó, afluent per la dreta del Cardener
 Ribera dels Perxets, afluent per la dreta del Riuet de la Plana al municipi d'Odèn
 Ribera Salada, riu del Solsonès afluent per l'esquerra del Segre
 Ribera dels Torrents, torrent afluent per l'esquerra de la Rasa de les Cases, a la Vall de Lord
 Cal Ribera (la Coma), masia de la Coma i la Pedra, a la Vall de Lord
 França:
 Ribèra Nert, municipi francès a la regió de Migdia-Pirineus, departament de l'Arieja
 Ribèra-Saas e Gorbí, municipi francès al departament de les Landes
 Gea e Ribèra, municipi francès al departament del Gers i a la regió de Migdia-Pirineus
 Itàlia: Ribera (Sicília) municipi a la província d'Agrigent
 Biografies:
 Andreu Ribera i Rovira (Barcelona, 1919 - 2002), advocat i polític català
 Àngel Ribera i Arnal, (Barcelona, 1909 - 2002), jugador d'escacs català
 Antoni Ribera i Jordà (Barcelona, 1920 - La Garriga, 2001), escriptor, investigador i submarinista català
 Bernat Ribera (segles XVII-XVIII), dominic barceloní
 Cosme Ribera i Miró (la Plana d'Avià, Berguedà, 1842 - l'Albi, Garrigues, 1923), compositor de sarsueles
 Diego Ribera i Ramírez (Riba-roja de Túria, País Valencià, 1977), futbolista valencià
 Elena Ribera i Garijo (Pont de Suert, 1958), advocada i política catalana
 Fernando Afán de Ribera y Enríquez (Sevilla, 1584 - Vilak, 1637), marquès de Tarifa i militar espanyol del segle XVII
 Fernando Enríquez de Ribera el jove, militar espanyol del  al servei de Felip IV de Castella
 Francesc Ribera i Toneu (Berga, 1967), músic i polític català, cantant de Brams i de Mesclat
 Jaume Ribera (Sabadell, 1953), escriptor i guionista català
 Jesús Ribera i Faig (Barcelona, 1925), músic establert a València especialitzat en la direcció de corals
 Joan Ribera, diversos personatges
 José Ribera Montes (l'Alcúdia, 1869 - 1943), mestre d'escola valencià
 José Luis Ribera Uranga (Azkoitia, Guipúscoa, 1965), futbolista basc
 Josep Ribera, diversos personatges
 Julià Ribera Tarragó (Carcaixent, 1858 - 1934), arabista
 Lali Ribera Rodergas 
 Marta Ribera (Girona, 1971), actriu de teatre musical
 Manuel Mariano Ribera (Cardona, 1652 - Barcelona, 1736), religiós mercedari i cronista
 Montserrat Ribera i Puig (1960), política catalana
 Pedro Afán Enríquez de Ribera y Portocarrero o Perafan de Ribera (Sevilla, ? – Nàpols, 1571), noble espanyol i virrei de Catalunya (1554-58) i de Nàpols (1559-71)
 Pedro de Ribera (Madrid, 1681 - 1742), arquitecte espanyol
 Pere Ribera i Ferran (Ulldecona, 1915 - Barcelona, 2009), pedagog català
 Pere Ribera de Perpinyà (), monjo, traductor i cronista català
 Ramon Ribera i Llobet (Sabadell, 1882 - 1957), periodista i escriptor català
 Romà Ribera i Cirera (Barcelona, 1848 - 1935), pintor català
 Joan Baptista Ribera i Prat (Manresa, 1850-1908), pedagog i cal·lígraf.